Африканска екпедиция може да се отнася както за презморския поход на Агатокъл, така и за няколкото римски военни кампании срещу пунически Картаген в Древна Либия:

 Африканска експедиция на Агатокъл;
 Африканска експедиция на Сципион.

Третата пуническа война се води изцяло в Африка и завършва превземането на пуническата столица в 146 г. пр.н.е.

Вижте също 
 Северноафриканска кампания